Die Abkürzung OKR steht für:
 Oberkirchenrat, gebräuchlich in evangelischen Landeskirchen, beispielsweise in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Objectives and Key Results, eine betriebswirtschaftliche Methode zur Festlegung und Erfolgsmessung von Zielen
 Optokinetischer Nystagmus
 Ostdeutscher Kulturrat, eine 1950 gegründete Vertriebenenorganisation, 2008 umbenannt in Stiftung deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR
 Oberkante Rohdecke bzw. Rohfußboden im Hochbau, siehe Oberkante Fertigfußboden
 Powiat Krapkowicki in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung